Бу́стрём () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Бустрём, Вольмар (1878—1956) ― шведский дипломат и игрок в теннис.
 Бустрём, Кирси (род. 1968) — финская ориентировщица, чемпионка мира по спортивному ориентированию.
 Бустрём, Кристофер Якоб (1797—1866) — шведский философ.
 Бустрём, Пеппи (1895—1976) — финская шведоязычная писательница.
 Бустрём, Хокан (род. 1939) — шведский писатель.
 Бустрём, Эрик Густав (1842—1907) — шведский политик, премьер-министр Швеции в 1891—1900 и 1902—1905 гг.

См. также 
 Бострём
 Брострём